« Little Foot » est le surnom donné à un fossile d'australopithèque découvert en 1994 à Sterkfontein, en Afrique du Sud.
 Little Foot est une animation d'Adam Phillips dans la série Brackenwood.